

Localidades 
 Ausonia (Córdova)
 Ausonia (Lácio)

Outros 
 Ausonia (Marte)
 63 Ausonia

Desambiguações de topônimos